Do soutěže ženské dvouhry na melbournském Australian Open 2016 nastoupilo sto dvacet osm hráček. Dvanáct z nich postoupilo z tříkolové kvalifikace, z toho všech dvanáct řádně po výhrách ve třech kvalifikačních kolech. Obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová.

Vítězná Němka Angelique Kerberová do žebříčku získala 2 000 bodů a připsala si částku 3 400 000 australských dolarů, poražená finalistka Serena Williamsová pak poloviční odměnu. Nejpočetněji byly v pavouku zastoupeny reprezentantky Spojených států se 17 tenistkami, následovány deseti Němkami a devíti Češkami i Australnkami.

Turnaj 

V prvním kole bylo vyřazeno dvanáct nasazených, což představovalo vůbec nejvyšší počet takto vypadlých hráček od zavedení 32členného systému nasazování pro Grand Slamy ve Wimbledonu 2001.

V úvodním kole dohrála světová dvojka Simona Halepová, když nestačila na čínskou kvalifikantku a 133. hráčkou žebříčku Čang Šuaj ve více než hodinovém duelu. Číňanka držela mezi hráčkami do 300. místa rekordní šňůru čtrnácti proher v prvních kolech Grand Slamu bez jediného vítězství, kterou touto výhrou ukončila. Z patnácti soupeřek však deset figurovalo v první dvacítce žebříčku a jen dvě byly postaveny mimo Top 50. Po US Open 2015 přitom zvažovala ukončení kariéry a Australian Open se tak mohl stát jejím posledním grandslamem. Halepová prohrála v Melbourne Parku otevírací duel potřetí za předchozích pět let, stejně jako v sezónách 2012 a 2013.

Ve druhém kole dohrála světová sedmička Petra Kvitová, když nenašla recept na čerstvou vítězku Hopmanova poháru a nováčka roku Darju Gavrilovovou. Ve dvousetovém střetnutí, trvajícím hodinu a půl, zahrála 17 vítězných míčů a vytvořila 35 nevynucených chyb. V úvodním setu dvakrát nevyužila výhodu prolomeného podání Australanky. Ve druhé fázi odešla poražena také kvalifikantka a 114. žena světové klasifikace Kristýna Plíšková. V duelu s Portoričankou Mónikou Puigovou nevyužila pět mečbolů, aby následně nezvládla závěr třetí sady po výsledku 7–9. Přesto v zápase vytvořila nový rekord okruhu WTA, když zahrála 31 es. Tím překonala výkon Sabine Lisické z birminghamského turnaje AEGON Classic 2015, kde jich Němka nastřílela dvacet sedm.

Johanna Kontaová se stala první Britkou v semifinále Grand Slamu od US Open 1983, kde mezi poslední čtveřici hráček pronikla Jo Durieová. Čang Šuaj postoupila jako první kvalifikantka do čtvrtfinále Australian Open od roku 1990, na němž si tuto fázi zahrála Mexičanka Angélica Gavaldónová.

Finále Serena Williamsová – Angelique Kerberová
Poprvé v kariéře se do finále Grand Slamu probojovala Němka Angelique Kerberová, jejíž protivnicí byla světová jednička a jednadvacetinásobná grandslamová šampionka Serena Williamsová.

Po třísetovém průběhu získala 28letá Kerberová premiérový grandslamový titul, a to jako první německý tenista od triumfu Steffi Grafové na French Open 1999. Po ní se také stala druhou německou šampionkou na turnajích velké čtyřky a druhou Němkou, která vystoupala na 2. místo žebříčku WTA. Představovala prvního tenistu historie, který vyhrál dvouhru na Grand Slamu poté, co odvrátil mečbol v prvním kole. Blízko vyřazení se ocitla již v úvodu turnaje, když čelila mečbolu Japonky Misaki Doiové, v zápase kde bojovala s křečemi a vyčerpáním. Po výhře uvedla: „Je fantastické porazit Serenu a ještě ve finále grandslamu. … Splnila jsem si sen, na kterém jsem tvrdě pracovala. Jsem grandslamovou šampionkou, což zní bláznivě.“

34letá Serena Williamsová odehrála dvacáté šesté singlové finalé majoru a popáté z něj odešla poražena.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Tenistky podle státu

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2016